Nico Van Der Linden (12 maart 1985) is een Belgische voetballer die bij voorkeur als verdediger speelt. Hij verruilde in juli 2019 KFC Sint-Lenaarts voor VC Herentals.

Van Der Linden speelt sinds het seizoen 2008-2009 bij Rupel Boom FC en is een jeugdproduct van KFC Germinal Beerschot Antwerpen. Na zijn debuut in Eerste klasse voor GBA kreeg Van Der Linden verschillende zware blessures. Hierdoor werd hij door GBA uitgeleend aan KFC Verbroedering Geel en Cappellen FC. Na afloop van het seizoen 2005-2006 sloot Van Der Linden zich dan definitief aan bij Cappellen FC, waar hij twee seizoenen zou spelen. Na afloop van deze twee seizoenen ging Van Der Linden bij streekgenoot Rupel Boom FC voetballen. Bij Rupel Boom vormde Van Der Linden samen met Jerry Poorters het centrale verdedigingsduo. Nadien ging hij naar het opnieuw opstartende Beerschot.

In het dagelijkse leven is Van Der Linden werkzaam als leerkracht LO.

Laatst bijgewerkt: 12-03-20

Vanderlinden, Nico